Hayaller ve Hayatlar della serie televisiva drammatica turca composta da 26 episodi, distribuita sul servizio di streaming beIN CONNECT dal 17 febbraio al 12 maggio 2022. È diretta da Altan Dönmez e Orkun Çatak, scritta da Yelda Eroğlu e Yeşim Çıtak, prodotta da NG Medya ed ha come protagonisti Özge Gürel, Aybüke Pusat, Melissa Aslı Pamuk, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yusuf Çim, Ekin Mert Daymaz e Serkay Tütüncü.

Trama 
La serie racconta la storia di quattro donne: Dicle, Güneş, Setenay e Melike, che cercano con tutte le loro forze di realizzare i propri sogni.

Episodi

Personaggi e interpreti 
 Dicle, interpretata da Özge Gürel.
 Güneş, interpretata da Aybüke Pusat.
 Setenay, interpretata da Melissa Aslı Pamuk.
 Melike, interpretata da Yeşim Ceren Bozoğlu.
 Sergen, interpretato da Yusuf Çim.
 Emre, interpretato da Ekin Mert Daymaz.
 Alaz, interpretato da Serkay Tütüncü.
 Mehveş, interpretata da Özge Özacar.
 Meryem, interpretata da Beyza Şekerci.
 Selin, interpretata da Tuğçe Karabacak.
 Nursel, interpretata da Gökçe Yanardağ.
 Aydan, interpretata da Ayşen Sezerel.
 Fikret, interpretato da Şebnem Zorlu.
 Bekir, interpretato da Kubilay Penbeklioğlu.
 Cankurt, interpretato da Ayhan Bozkurt.
 Yiğit, interpretato da Halil İbrahim Kurum.
 Fırat, interpretato da Sercan Gülbahar.
 İdil, interpretata da Bilgesu Kural.
 Cihan, interpretato da Alican Aytekin.
 Lale, interpretata da Melis Sevinç.
 Mete, interpretato da Tufan Günaçan.
 Su, interpretata da Bengisu Soylu.
 Aslı, interpretata da Begüm Tabak.
 Selin, interpretata da Tugce Karabacak.

Produzione 
La serie è diretta da Altan Dönmez e Orkun Çatak, scritta da Yelda Eroğlu e Yeşim Çıtak e prodotta da NG Medya.

Riprese 
Le riprese della serie sono state effettuate a Istanbul e nei dintorni.

Note

Collegamenti esterni